Агва Азул има више значења:
 Агва Азул (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Агва Азул (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Агва Азул (Чамула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Азул (Исхуатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Азул (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Азул (Осчук), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Азул (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Азул (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Азул (Маравиља Тенехапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Азул (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Азул (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Азул (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Азул (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Агва Азул, Сакамекате Синко (Ла Барка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Азул (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Азул (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Азул (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Азул (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Азул (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Азул (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Агва Азул (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Азул (Изукар де Матаморос), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Агва Азул (Сан Себастијан Тлакотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Агва Азул (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Агва Азул (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Агва Азул (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Агва Азул (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Агва Азул (Коскиви), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Агва Азул (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Агва Азул (Мекатлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Агва Азул (Ваљадолид), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику